Askildt ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Askildt (* 1960), norwegische Schlittenhundführerin
 Ketil Askildt (Ketil Halvorsen Askildt; 1900–1978), norwegischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Kjell Askildt (1943–2015), norwegischer Autor